Sumenep kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sumenep (ort i Indonesien), Jawa Timur, 
 Kabupaten Sumenep, kabupaten, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar